Sekretarka (film)
 Sekretarka (zawód)

Zobacz też 
 Sekretarz